Klein betyder "liten" på jiddisch, nederländska, tyska och afrikaanska.

Det är också ett vanligt ashkenazisk-judiskt efternamn i USA, Europa och Brasilien.

Efternamnet Klein har burits av bland andra:
 Aaron Klein, amerikansk judisk journalist och författare
 Allen Klein (1931–2009), amerikansk artistmanager
 Anne Klein (1923–1974), amerikansk modedesigner
 August Klein (1839–1909), dansk arkitekt
 Bernhard Klein (1793–1832), tysk tonsättare
 Calvin Klein (född 1942), amerikansk modedesigner
 Cissi Klein (1929–1943), norskt judiskt offer för förintelsen
 Chris Klein (född 1979), amerikansk skådespelare
 Christian Sophus Klein (1824–1900), dansk politiker
 Dick Klein (1920–2000), amerikansk basketspelare och idrottsentreprenör
 Dominik Klein (född 1983), tysk handbollsspelare
 Emil Klein (1905–2010), tysk nazistisk politiker
 Ernst Klein (född 1937), svensk tidningsman
 Ernst Klein (1887–1937), svensk författare, journalist och museiintendent
 Ernst Ferdinand Klein (1744–1810), tysk jurist
 Eva Klein (född 1925), ungersk-svensk tumörbiolog
 Ezra Klein (född 1984), amerikansk politisk bloggare och kolumnist
 Felix Klein (1849–1925), tysk matematiker
 Florian Klein (född 1986), österrikisk fotbollsspelare
 Franjo Klein (1828–1889), österrikisk-kroatisk arkitekt
 Franz Klein (1854–1926), österrikisk jurist och politiker
 Fritz Klein (1888–1945), tysk nazistisk lägkare och krigsförbrytare
Georg Klein (1925–2016), ungersk-svensk tumörbiolog
 Gertrud Klein (1895–1980), svensk konstnär
 Gottlieb Klein (1852–1914), svensk rabbin och religionshistoriker
 Harry Klein (1903–1997), svensk tandläkare
 Helle Klein (född 1966), svensk journalist och präst
 Hermann Joseph Klein (1844–1914), tysk meteorolog aoch astronom
 Isabell Klein (född 1984), tysk handbollsspelare
 Jacob Theodor Klein (1685–1759), tysk biolog
 Jesper Klein (1944–2011), dansk skådespelare och författare
 Julius Leopold Klein (1810–1876), tysk litteraturhistoriker och skådespelsförfattare
 Kevin Klein (ishockeyspelare) /född 1984), kanadensisk ishockeyspelare
 Kit Klein (1910–1985), amerikansk skridskoåkare
 Lara Klein (född 2003), tysk alpin skidåkare
 Lawrence Klein (1920–2013), amerikansk nationalekonom
 Manfred Klein (född 1947), tysk roddare
 Melanie Klein (1882–1960), österrikisk barnpsykolog och psykoanalyteker verksam i England
 Naomi Klein (född 1970), kanadensisk författare och journalist
 Noeki Klein (född 1983), nederländsk vattenpolospelare
 Oskar Klein (1894–1977), svensk teoretisk fysiker
 Ron Klein (född 1957), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Florida
 Rudolf Klein-Rogge (1885–1955), tysk skådespelare och manusförfattare
 Sascha Klein (född 1985), tysk simhoppare
 Vilhelm Klein (1835–1913), dansk arkitekt
 William Klein (1822–1900), svensk arkitekt
 William Klein (fotograf) (född 1926), amerikansk-fransk fotograf och filmare
 Yves Klein (1928–1962), fransk målare, skulptör och performanceartist
 Örjan Klein (född 1945), svensk kock, krögare och koboksförfattare

Tyska efternamn
Svenska efternamn
Judiska efternamn